Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Santiago Ventura che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 3-6, 5-1.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (secondo turno)
 Albert Montañés (semifinali)
 Santiago Ventura (finale)
 Óscar Hernández (Campione)

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Marc López (primo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2004